Onze-Juillet ou XI-Juillet ou 11-Juillet, avec ou sans majuscule et parfois sans trait d'union, peut désigner :

Calendrier 

11 juillet,  jour de l'année du calendrier grégorien, ou  en cas d'année bissextile.

Odonyme 

Les noms de plusieurs voies ou places contiennent cette date, sous diverses graphies, en référence à des événements survenus à cette même date.

Graphies en français 

En France : 

 Le  : 
 Création de la commune de Mijoux dans le département de l'Ain, par séparation d'avec Gex.
 Le , pendant la première Guerre mondiale : 
 Formation accidentelle d'un cratère de mine, devenu la mare Mina Loch, abritant de nombreux hérons, à Ammertzwiller dans le Haut-Rhin.
 Le , vers la fin de la seconde Guerre mondiale :
 Attaque allemande, de l'internat de Poncin et du préventorium de Villereversure dans l'Ain, pendant l'« Opération Treffenfeld » alias « Juillet rouge ».
 Exécution de résistants par les Allemands, à Charchilla et Dompierre-sur-Mont dans le Jura, pendant l'« Opération Treffenfeld » alias « Juillet rouge ».
 Destruction d'une partie du village de Gapennes dans la Somme, par un bombardement aérien britannique visant une usine  allemande de V1.

Voir aussi les odonymes contenant le nom du mois, sans quantième, dans l'article :

Graphies en langue étrangère 
De tels odonymes de pays non francophones contiennent cette date en d'autres langues, par exemple :
En espagnol, « 11 de Julio » ou « Once de Julio »
 Au Mexique : événement non connu;
 (Calle) 11 de Julio, à Parral, dans l'État de Chihuahua.

Références notes et localisations

Notes et références

Géolocalisations 

L'éventuelle mention « non localisé(e) » signifie que l'odonyme concerné a été repéré dans une liste de voies, mais n'est pas encore connu des sources principales de géolocalisation utilisées dans cet article, à savoir : Google Maps, Google Street, ViaMichelin, Géoportail, Bing cartes, Here WeGo, Mappy et OpenStreetMap.

Géolocalisations des odonymes en français dont le quantième du mois est en lettres

Néant
Géolocalisations des odonymes en français dont le quantième du mois est en chiffres

Géolocalisations des odonymes en langue étrangère

Voir aussi 

Homonymie
11